En konsekvens vil sige en logisk følge af noget forudgående, der enten kan være et faktum, som man empirisk eller logisk har fundet frem til, eller en hændelsesmæssig årsag til, at noget sker. En bestemt hændelse kan udmærket have flere forskellige konsekvenser.

Eksempler 
En logisk konsekvens af, at vands kogepunkt er afhængigt af det atmosfæriske tryk er, at vand koger ved en lavere temperatur end 100 grader ved lavere tryk, som f.eks. højtliggende steder.
Konsekvensen af Jensens utroskab var, at konen skred med børnene. 
Da Ole råbte "dumme svin" til betjenten, havde han ikke tænkt nærmere over konsekvenserne.

Ordet konsekvens bruges om noget uheldigt for ikke at sige katastrofalt. Det tilsvarende ord resultat, der stort set betyder det samme, har ikke denne klang.

Man vil f.eks. foretrække at sige "Et resultat af hans sparsommelighed gennem mange år var, at han nu var i besiddelse af en anseelig formue" frem for "En konsekvens af hans sparsommelighed gennem mange år var, at han nu var i besiddelse af en anseelig formue".

I de senere år har begrebet fået en bibetydning af straffeforanstaltning og streng ubønhørlighed. Man taler f.eks. om, at det skal have konsekvenser, når unge mennesker laver hærværk.

Retorik
Logik
Etik